Кела може бити:
 Кела (Немачка), град у немачкој савезној држави Тирингија у округу Ајхсфелд.
 Кела (Француска), насеље и општина у јужној Француској у региону Средишњи-Пиринеји, у департману Жерс.